Ранонг:

 Ранонг — провинция на юге Таиланда.
 Ранонг — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Ранонг — район в провинции Ранонг, Таиланд.